|-
| 181201 - ||  || 27 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181202 - ||  || 27 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181203 - ||  || 28 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181204 - ||  || 29 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181205 - ||  || 29 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181206 - ||  || 29 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181207 - ||  || 29 septembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 181208 - ||  || 29 septembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 181209 - ||  || 29 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181210 - ||  || 29 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181211 - ||  || 29 septembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 181212 - ||  || 29 septembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 181213 - ||  || 29 septembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 181214 - ||  || 30 septembrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 181215 - ||  || 30 septembrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 181216 - ||  || 24 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181217 - ||  || 22 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181218 - ||  || 22 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181219 - ||  || 24 septembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 181220 - ||  || 23 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181221 - ||  || 30 septembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 181222 - ||  || 1 octombrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 181223 - ||  || 1 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 181224 - ||  || 1 octombrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 181225 - ||  || 3 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181226 - ||  || 1 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181227 - ||  || 1 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 181228 - ||  || 9 octombrie 2005 ||  || 
|-
| 181229 - ||  || 2 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 181230 - ||  || 1 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181231 - ||  || 3 octombrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 181232 - ||  || 6 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 181233 - ||  || 7 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 181234 - ||  || 7 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181235 - ||  || 7 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181236 - ||  || 6 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181237 - ||  || 8 octombrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 181238 - ||  || 1 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181239 - ||  || 1 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181240 - ||  || 26 octombrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 181241 - ||  || 28 octombrie 2005 || Suno || 
|-
| 181242 - ||  || 23 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181243 - ||  || 22 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181244 - ||  || 22 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181245 - ||  || 22 octombrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 181246 - ||  || 22 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181247 - ||  || 22 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181248 - ||  || 26 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181249 Tkachenko ||  || 30 octombrie 2005 ||  || 
|-
| 181250 - ||  || 24 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181251 - ||  || 25 octombrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 181252 - ||  || 24 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181253 - ||  || 26 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181254 - ||  || 26 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181255 - ||  || 27 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181256 - ||  || 25 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181257 - ||  || 27 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181258 - ||  || 1 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181259 - ||  || 1 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181260 - ||  || 3 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181261 - ||  || 4 noiembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 181262 - ||  || 4 noiembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 181263 - ||  || 10 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181264 - ||  || 10 noiembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 181265 - ||  || 1 noiembrie 2005 || Apache Point || 
|-
| 181266 - ||  || 21 noiembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 181267 - ||  || 22 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181268 - ||  || 22 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181269 - ||  || 28 noiembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 181270 - ||  || 25 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 181271 - ||  || 29 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 181272 - ||  || 29 noiembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181273 - ||  || 1 decembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 181274 - ||  || 5 decembrie 2005 ||  || 
|-
| 181275 - ||  || 1 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181276 - ||  || 1 decembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 181277 - ||  || 21 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181278 - ||  || 22 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181279 Iapyx ||  || 22 ianuarie 2006 ||  || 
|-
| 181280 - ||  || 2 martie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181281 - ||  || 25 mai 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 181282 - ||  || 25 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181283 - ||  || 19 iulie 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 181284 - ||  || 21 iulie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 181285 - ||  || 21 iulie 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 181286 - ||  || 21 iulie 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 181287 - ||  || 24 iulie 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 181288 - ||  || 20 iulie 2006 || Reedy Creek || 
|-
| 181289 - ||  || 21 iulie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 181290 - ||  || 21 iulie 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 181291 - ||  || 11 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 181292 - ||  || 13 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 181293 - ||  || 13 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 181294 - ||  || 13 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 181295 - ||  || 15 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 181296 - ||  || 12 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 181297 - ||  || 15 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 181298 - || 2006 QY || 17 august 2006 ||  || 
|-
| 181299 - ||  || 17 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 181300 - ||  || 19 august 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-